Юха́нна Мари́я Эллино́р Селльстрём (), в девичестве — Бе́рглунд (); ) — шведская . Лауреат премии «Золотой жук» (1998).

Биография 
Родилась 30 декабря 1974 года в Стокгольме. В 15-летнем возрасте дебютировала на сцене театра, сыграв в экранизации комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Снималась в кино с 1994 года, за свою кинокарьеру длиною более чем в десять лет, сыграла около 30-ти ролей в фильмах и сериалах. В 1998 году победила в номинации  «Лучшая женская роль» премии «Золотой жук» за роль Сандры в фильме «».

В 2000—2002 годы была замужем за Альбином Селльстрёмом, от которого родила единственную дочь — Талулу Селльстрём (1 декабря 2001 — 23 ноября 2014).

В 2004 году, отдыхая в Таиланде, Селльстрём с дочерью чудом удалось спастись во время землетрясения в Индийском океане. После этого события у Селльстём начались проблемы с психикой. Она часто страдала от депрессий и проходила курс лечения в психиатрической клинике, вскоре после выхода из которой решила свести счёты с жизнью. 32-летняя актриса покончила жизнь самоубийством, наглотавшись таблеток 13 февраля 2007 года. 23 ноября 2014 года, через 7 лет после смерти Селльстрём, её дочь Талула также покончила с собой за неделю до своего 13-летия.

Примечания 

Дети-актёры Швеции
Землетрясение в Индийском океане (2004)
Киноактрисы Швеции
Умершие от передозировки лекарств
Женщины-самоубийцы